Horodecki ist der Familienname folgender Personen:

 Julian Horodecki (1907–1969), polnischer Politiker
 Krzysztof Horodecki (* 1953), polnischer Politiker
 Michał Horodecki (* 1973), polnischer Physiker, Sohn von Ryszard
 Paweł Horodecki (* 1971), polnischer Physiker, Sohn von Ryszard
 Ryszard Horodecki (* 1943), polnischer Physiker
 Władysław Horodecki (1863–1930) russischer Architekt polnischer Herkunft